Joseph Tagliafico (1821-1900), chanteur lyrique français ;
 Nicolás Tagliafico (1992-), footballeur argentin.